Yuma County är namnet på två olika countyn i USA:

 Yuma County, Arizona 
 Yuma County, Colorado